Garozzo es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Benito Garozzo, jugador de bridge estadounidense nacido en Italia.
Carlo Garozzo, futbolista, entrenador, árbitro y dirigente deportivo italiano nacido en Egipto.
Daniele Garozzo, esgrimista italiano.
Enrico Garozzo, esgrimista italiano.
Salvatore Garozzo, jugador de rugby italiano.